La Pellerine, commune française de Maine-et-Loire
 La Pellerine, commune française de la Mayenne

Voir aussi 
  et 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France